Ли́рика (от  «лирический; лирный»):
 Лирика — лирическая поэзия.
 «Лирика» — российская поэтическая группа (1913—1914).
 «Лирика» — торговое название прегабалина.
 «Лирика» — марка производившихся в СССР пианино.
 «Лирика» — магнитоальбом рок-группы «ДК»
 «Лирика» — песня группы «Сектор Газа»

См. также 
 «Lirrika» — музыкальная группа, основанная Борисом Бурдаевым